Stephanie (piosenkarka)
 Stephanie – postać z serialu Leniuchowo

Zobacz też